SWO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Stillwater Municipal, Stillwater (Oklahoma), n p.Stati Unitiuno di oo